Soubor může vyjadřovat:

výpočetní technika
soubor – souhrn dat uložených na paměťovém médiu spravovaných operačním systémem počítače jako jeden celek
textový soubor

kultura a umění
soubor (sbírka) – synonymum pro slovo sbírka, nejčastěji muzeální, umělecká nebo jako hobby 
 výstavní soubor
 umělecký soubor
soubor (lidé) – synonymum pro slovo sbor, množina lidí, zpravidla umělců
divadelní soubor
Státní soubor písní a tanců
Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého

jiné
 množinu předmětů nebo těles stejného typu, druhu, povahy, účelu

Externí odkazy